Pepê & Neném
Pêpê Rapazote

Outros
Avenida do Pepê
Praia do Pepê
Pepê (futebolista)
Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes — esportista brasileiro

Ver também

  Pepe — página de desambiguação.

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos